Да́ниел Ма́йкич (; родился 16 декабря 1987 года в Баня-Лукае, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник греческого клуба «Платаньяс».

Карьера 
В возрасте 16 лет играл за юношескую сборную Боснии.

Летом 2010 года Майкич стал игроком самарских «Крыльев Советов»; подписанный контракт был рассчитан на три года. Однако в основном составе «крыльев» боснийский полузащитник так ни разу и не сыграл, а принимал участие только в молодёжном первенстве. В январе 2011 года Даниел договорился с клубом о досрочном расторжении контракта; футболист смог покинуть команду на правах свободного агента.

В марте 2011 года 23-летний Майкич заключил контракт на 2,5 года с калининградской «Балтикой».

В феврале 2012 года футболист стал новичком казахстанской команды «Шахтёр».

С лета 2015 года выступал за словацкий клуб «ВиОн».

Достижения

Командные 
 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана: 2012
 Итого: 1 трофей

Статистика

Клубная

Личная жизнь 
По национальности серб.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте Фортуна-лиги 
 
 
 
 
 
 Профиль игрока на официальном сайте ФК «Шахтёр»
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вележ»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Леотар»
Игроки ФК «ВиОн»
Игроки ФК «Сандвикен»
Игроки ФК «Борац» Баня-Лука
Игроки ФК «Платаньяс»